D45 ou D-45 peut faire référence à :
 HMS Dauntless (D45), un croiseur léger de la Royal Navy ;
 Martin D-45, une guitare acoustique du fabricant C.F. Martin & Company ;
 Route départementale 45, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
 Polyglobulie essentielle, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres